Il singolare del torneo di tennis Monterrey Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Ullyett che ha battuto in finale Alex O'Brien 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Alex O'Brien (finale)
 Daniel Nestor (semifinali)
 David Wheaton (primo turno)
 Michael Tebbutt (secondo turno)

 David Rikl (primo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)
 Sargis Sargsian (secondo turno)
 David Nainkin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1996